Amerikai Egyesült Államok
 Humphrey (Arkansas)
 Humphrey (Idaho)
 Humphrey (Nebraska)
 Humphrey (New York)
 Humphrey (Nyugat-Virginia)
 Humphrey Township (Platte megye, Nebraska)
egyéb
Humphrey, medve, Disney-karakter